Соревнования на бревне среди женщин на летних Олимпийских играх 1996 года прошли 29 июля на Джорджия Куполе.

Квалификация на Финале основан на комбинированных оценках от обязателъных упражнениях и дополнетелъних поставках.

Финал

Ссылки